Gedong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gedong, Pracimantoro, by, 
 Gedong, Purworejo, by, 
 Gedong, Jakarta, by, 
 Gedong, Ngadirojo, by, 
 Gedong, Kendal, by, 
 Gedong, Karanganyar, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar